Кросспостинг в Интернете — автоматическое, полуавтоматическое или ручное размещение или отправка одного и того же сообщения, статьи, ссылки или темы, на адреса электронной почты, форумах, блогах, либо на иной формы сайтах или в публичных переписках, в том числе, и в режиме онлайнового общения (например, IRC, CommFort, Skype).

В блогосфере 
Цели кросспостинга:

 Наращивание ссылочной массы и показателей тИЦ и Google PR
 Привлечение трафика с бесплатных блог-площадок
 Увеличение популярности в блогосфере (создание имиджа)

Плюсы бесплатных блог-сервисов:

 Большой охват аудитории
 Множество тематических сообществ
 Возможность «френдить»
 Бесплатность и доступность каждому

Преимущества кросспостинга:

 Дополнительный трафик
 Быстрая индексация
 Бонусы к продвижению (ссылки придают некоторый вес той странице, где размещен материал статьи)

Минусы кросспостинга:

 Попадание под фильтры поисковых систем
 Падение вашего основного блога в различных рейтингах

Фидонет 
Кросспостинг в Фидонете — умышленное помещение одного и того же сообщения в несколько различных эхоконференций, с соответствующей пометкой в каждом из таких сообщений (строки Crossposted to с указанием эхоконференций). Совершается в редакторе сообщений простановкой в текст сообщения строки, начинающейся с символов XC: со списком эхоконференций.

Литература 
 Christine Hine. Virtual Ethnography. SAGE, 2000. С. 112—113.

Сетевой жаргон
Сетевой этикет